Frossos ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Frossos (Albergaria-a-Velha), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Albergaria-a-Velha
 Frossos (Braga), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Braga